Op de 115e vrouweneditie van de US Open in 2001 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 29 augustus tot en met 9 september 2001.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters Julie Halard-Decugis en Ai Sugiyama waren hun titel niet komen verdedigen.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond / Rennae Stubbs won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Kimberly Po-Messerli en Nathalie Tauziat in drie sets. Het was hun 21e gezamenlijke titel, waarvan drie op de grandslamtoernooien. Raymond had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stubbs negen.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Drie Belgische vrouwen speelden mee:
 Els Callens en haar Amerikaanse partner Chanda Rubin bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door het vierde reekshoofd Po-Messerli/Tauziat.
 De Belgische Laurence Courtois speelde samen met de Australische Alicia Molik. Zij bereikten de derde ronde.
 De Belgische Justine Henin en haar Amerikaanse partner Meghann Shaughnessy waren het dertiende reekshoofd. Zij bereikten de tweede ronde.

Er waren vier Nederlandse deelneemsters – geen van hen kwam voorbij de eerste ronde:
 Caroline Vis en haar Amerikaanse partner Nicole Arendt, als zesde geplaatst.
 Kristie Boogert en Miriam Oremans, tezamen spelend.
 Anousjka van Exel en de Amerikaanse Dawn Buth, die zich via het kwalificatietoernooi een plek in het hoofdtoernooi hadden weten te veroveren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 3)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2001